King Creole:

 «Кинг Креол» () — американский фильм 1958 года с участием Элвиса Пресли
 «King Creole» (песня) — песня из этого фильма в исполнении Элвиса Пресли
 King Creole (альбом) — альбом Элвиса Пресли с саундтреком к этому фильму